Великанова — русская фамилия, женский вариант фамилии .
Известные носители:
 Великанова, Гелена Марцелиевна (1923—1998) — советская и российская певица.
 Великанова, Елена Сергеевна (род. 1984) — российская актриса.
 Великанова, Ольга — американский историк российского происхождения, автор ряда книг о сталинском периоде.
 Великанова, Татьяна Михайловна (1932—2002) — советский диссидент, правозащитница.
 Шмаина-Великанова, Анна Ильинична (род. 1955) — российский библеист, гебраист и переводчик, педагог, специалист в области иудаики.